Омар Расулович Омаров (28 сентября 1987, п. Прикумский, Черноземельский район, Калмыцкая АССР, РСФСР, СССР) — российский спортсмен, специализируется по карате кумите и WKF. Призёр чемпионата Европы, чемпион России.

Спортивная карьера 
Спортивную карьеру начал в 1997 году в Махачкале под руководством тренера Омара Муртазалиева. В 2006 году стал третьим на первенстве страны, а на Кубке России взял «бронзу» в абсолютной категории. В 2007 году выиграл чемпионат России в категории до 70 кг, в том же году на чемпионате Европы стал бронзовым призёром, а на чемпионате мира среди юниоров выступил неудачно.

Результаты на международных соревнованиях 
 Чемпионат России по карате 2006 — ;
 Кубок России по карате 2006 — ;
 Чемпионат России по карате 2007 — ;
 Чемпионат мира среди юниоров — 7;
 Чемпионат Европы по карате 2007 — ;

Личная жизнь 
В 2003 году окончил школу № 33 Махачкалы. Является выпускником Дагестанского государственного университета.

Примечания

Ссылки 
 Канаев, М. Спортивная слава Дагестана. 1956—2009.- Махачкала, 2010.- 187 с. 
 Профиль на сайте karaterec.com 

Каратисты России
Чемпионы России по каратэ